Державний секретар оборони (Велика Британія) () або неформально міністр оборони Великої Британії () — державний секретар в уряді Сполученого Королівства, посада якого існує з 1964 року, який відповідає за діяльність Міністерства оборони держави. Чинний державний секретар є членом Кабінету міністрів Сполученого Королівства, шостим у міністерському рейтингу. Посада державного секретаря оборони була заснована 1 квітня 1964 року з утворенням нового міністерства оборони. Одночасно були скасовані посади міністра оборони, першого лорда Адміралтейства, держсекретаря з питань війни та державного секретаря з авіації, а окремі посади британських збройних сил були скасовані, а їх функції передані Міністерству оборони.

У 2019 році Пенні Мордонт стала першою жінкою-міністром оборони Великої Британії.

Обов'язки Державного секретаря оборони 
Повноваження Державного секретаря оборони Великої Британії, аналогічно до того, що в багатьох інших країнах зазвичай називають міністром оборони, включають:
 військові стратегічні та оборонні операції. Держсекретар є членом Ради національної безпеки та головою Ради оборони, яку монарх уповноважив здійснювати керівництво збройними силами;
 нагляд за оборонною розвідкою;
 відносини з міжнародними партнерами, включаючи НАТО;
 оборонна політика (зокрема програма ядерної зброї «Трайдент»), забезпечення ресурсами та планування;
 комунікації у питаннях оборони.

Список Державних секретарів оборони (1964 — по т.ч.)

Див. також 
 Голова комітету начальників штабів (Велика Британія)
 Міністр армії США
 Начальник Генерального штабу (Російська імперія)
 Список міністрів оборони Індонезії
 Список міністрів оборони Грузії
 Об'єднаний штаб Сил Самооборони Японії

Примітки 
Джерела

Виноски

Джерела 

 Secretary of State for Defence 

Збройні сили Великої Британії
Засновані у Великій Британії 1964